Piatra Corbului se poate referi la:

 Piatra Corbului (Dumitrița)
 Piatra Corbului (Roșia Montană)

Vezi și 
 Corbu (dezambiguizare)